La Valette ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 La Valette (Isère), Gemeinde im Département Isère
 La Valette-du-Var, Stadt im Département Var
 Kanton La Valette-du-Var im Département Var

La Valette ist der Name folgender Personen:
 Adolph von La Valette-St. George (1831–1910), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Bernard de Nogaret de La Valette d’Épernon (1592–1661), französischer Aristokrat und Militärbefehlshaber
 Charles de La Valette (1806–1881), französischer Diplomat und Politiker
 Jean de la Valette (1494–1568), Großmeister des Malteserordens
 Jean Louis de Nogaret de La Valette (1554–1642), französischer Militär
 Louis de Nogaret de La Valette d’Épernon (1593–1639), französischer Militär und Kleriker

Siehe auch:
 Lavalette
 Valette